Die Investor Swedish Open 1999 waren ein Tennisturnier, welches vom 5. bis 11. Juli 1999 in Båstad stattfand. Es war Teil der ATP Tour 1999 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Gstaad die Rado Swiss Open Gstaad und in Newport die Miller Lite Hall of Fame Tennis Champs gespielt, welche genau wie die Investor Swedish Open zur Kategorie der ATP World Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Magnus Gustafsson, der in diesem Jahr im Achtelfinale ausschied. Mit dem Wildcard-Starter Andreas Vinciguerra schaffte es erneut ein Lokalmatador ins Endspiel (das erste für ihn). Er unterlag dort dem ungesetzten Costa-Ricaner Juan Antonio Marín. Marín stand nach 1997 das zweite Mal im Finale von Båstad, seine einzigen Finalteilnahmen. Dieses Jahr gewann er seinen einzigen ATP-Titel.
Die Titelverteidiger im Doppel, Gustafsson und Magnus Larsson, traten in dieser Konstellation nicht erneut an. Larsson spielte gar nicht, während Gustafsson mit Magnus Norman abermals das Halbfinale erreichte, dort aber gegen die Setzlistenersten David Adams und Jeff Tarango in zwei Sätzen ausschieden. Die Favoriten gewann das Finale, wie auch alle Partien zuvor, glatt in zwei Sätzen. Ihre Gegner im Finale Nicklas Kulti und Mikael Tillström waren an Position 2 gesetzt. Für Adams war es der 12. und für Tarango der 10. Titel der Karriere, Tarango war nach 1996 schon das zweite Mal in Båstad erfolgreich. Es war ihr erster gemeinsamer Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 325.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 350.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ATP-Homepage (englisch)

ATP Tour 1999
Tennisturnier in Båstad